Sacerdote – in molte religioni, il sacerdote è una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la divinità, spesso in base a una particolare consacrazione

Persone 

 David Sacerdote  – compositore e banchiere italiano
 Eugenia Sacerdote de Lustig  – scienziata e medico italiana
 Guido Sacerdote – regista, produttore televisivo e autore televisivo italiano
 Gustavo Sacerdote – saggista, giornalista, studioso di lingua e letteratura tedesca, traduttore, rabbino, bibliografo e lessicografo italiano
 Sacerdote di Limoges – santo dalla Chiesa cattolica

Religione 

 Sacerdote (cattolicesimo) – ministro di culto del cattolicesimo
 Sacerdote (ebraismo) – ministro di culto dell'ebraismo
 Sacerdote (mormonismo)  – ministro di culto del mormonismo

Pagine correlate 
 Sacerdoti (disambigua)
 San Sacerdote
 Sommo Sacerdote